Убиство у Оријент експресу (филм)  се може односити на:

 Убиство у Оријент експресу, филм из 1974. године у режији Сидни Лумета.
 Убиство у Оријент експресу, филм из 2017. године у режији Кенета Бране.